Чемпіонат Німеччини з хокею 1988 — 71-ий чемпіонат Німеччини з хокею, чемпіоном став Кельн.

Попередній етап 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Втішний раунд 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Плей-оф

Чвертьфінали 
 Маннхаймер ЕРК — Кауфбойрен 3:2 ОТ, 3:0, 4:2
 Кельн — Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні) 7:2, 5:4, 9:4
 Дюссельдорф ЕГ — ЕВ Ландсгут 2:4, 5:2, 5:4, 9:1
 Розенгайм — «Швеннінгер ЕРК» 3:0, 4:5 ОТ, 4:5, 3:1, 4:0

Півфінали 
 Розенгайм — Дюссельдорф ЕГ 3:1, 2:4, 7:2, 3:1
 Кельн — Маннхаймер ЕРК 3:2, 4:2, 6:2

Матч за 3 місце 
 Маннхаймер ЕРК — Дюссельдорф ЕГ 3:3, 10:9

Фінал 
 Кельн — Розенгайм 1:2, 5:2, 0:6, 4:2, 4:1

Література 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6

Джерела 
 Хокейний архів 1988 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
1987 у німецькому спорті
1988 у німецькому спорті